

Hermsdorf, un quartier de Berlin
 Hermsdorf, une commune du Land de Brandebourg, appelée jusqu'en 2002 Hermsdorf bei Ruhland
 Hermsdorf, une ville de Thuringe
 Hermsdorf/Erzgeb., une commune de Saxe
 Hermsdorf, un quartier de la commune d'Ottendorf-Okrilla, en Saxe

L'ancien nom de la ville silésienne de Jerzmanowa, en Basse-Silésie.
 Hermsdorf, nom allemand de Sobieszów, quartier de la ville de Jelenia Góra, en Silésie